Il Golem (Der Golem) – romanzo del 1914 di Gustav Meyrink
 Il Golem (Der Golem) – film perduto del 1915 di Paul Wegener
 Il Golem - Come venne al mondo (Der Golem, wie er in die Welt kam) – film del 1920 di Paul Wegener
Der Golem – opera lirica in tre atti di Eugen d'Albert
Der Golem – rivista tedesca di occulto